

Patronyme 

 Judy Doorman (1951-), actrice néerlandaise
 Karel Doorman (1889-1942); amiral néerlandais

Autres 
Doorman peut également faire référence à :
 un anglicisme pour Videur
 Classe Karel Doorman, un type de bateau de guerre
 HNLMS Karel Doorman, quatre différents navires de la marine néerlandaise

Voir aussi